Kulakow (, /Kulakou, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaksandr Kulakou (* 1983), belarussischer Eishockeyspieler
 Denys Kulakow (* 1986), ukrainischer Fußballspieler
 Fjodor Dawydowitsch Kulakow (1918–1978), russischer und ukrainischer Politiker